Paquette ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Paquette (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Leo A. Paquette (1934–2019), US-amerikanischer Chemiker
 Mylène Paquette (* 1978), kanadische Ruderin und Atlantik-Überquererin
 Pierre Paquette (* 1957), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pierre-Luc Paquette († 2014), kanadischer Politiker
 Renee Paquette (* 1985), kanadische Schauspielerin und Ringkommentatorin